A 24 123-as számú mellékút egy körülbelül öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 2412-es útból ágazik ki, annak 5+100-as kilométerszelvénye közelében, nagyjából északi irányban, a Heves megyei Szajla területén. A községet elhagyva előbb egy darabon Terpes és Bükkszék határvonalán húzódik, majd teljesen beér Bükkszékre. Végighúzódik a község központján, majd a 2413-as útba torkollik, annak 13. kilométere közelében. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,934 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24123